Fulton kan syfta på

 Fulton Airphibian – korsning mellan bil och flygplan

Personer 
 Charles William Fulton (1853-1918) amerikansk senator 
 Fulton Allen, mer känd som Blind Boy Fuller (1907-1941) amerikansk bluesmusiker
 Jane Fulton Alt (född 1951) amerikansk fotograf
 Robert Fulton (1765-1815) amerikansk uppfinnare
 William Savin Fulton (1795-1844) amerikansk senator och guvernör

Geografi

Antarktis 

 Mount Fulton, Antarktis,

USA 

 Fulton, Alabama, Clarke County, 
 Fulton, Arkansas, Hempstead County, 
 Fulton, Kansas, ort, Bourbon County, 
 Fulton, Kentucky, ort, Fulton County, 
 Fulton, Maryland, Howard County, 
 Fulton, Missouri, countyhuvudort, Callaway County, 
 Fulton, Mississippi, Itawamba County, 
 Fulton, Texas, Aransas County, 
 Fulton, Illinois, Whiteside County, 
 Fulton, Indiana, Fulton County, 
 Fulton, New York, Oswego County, 
 Fulton, Ohio, Morrow County, 
 Fulton, Kalifornien, Sonoma County,

Se även 
 Fulton County

Engelska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar